Rockin' – album di Frankie Laine del 1957
 Rockin' – album dei Guess Who del 1972
 Rockin' – singolo di The Weeknd del 2017